PEF peut faire référence à : 
 Pierre Elie Ferrier, auteur-illustrateur de littérature d'enfance et de jeunesse
 Pierre-François Martin-Laval, acteur et metteur en scène français
 Presses et éditions ferroviaires, un éditeur spécialisé de revues et ouvrages basé à Grenoble
Poste Éclairage Force, alimentation électrique métro/RER/Tram
 Pro equity foundation, fondation active dans la gestion et le partage de connaissance créée en 1997
 Peak Expiratory Flow, qui correspond au DEP ou Débit Expiratoire de Pointe en Français
 Parti Ecosocialiste Français, mouvement politique de Gauche alternative
 Product Environmental Footprint, empreinte environnementale d'un produit

En anglais:
 Primary Energy Factor, Facteur de conversion de l'énergie primaire en électricité (voir CEP)